Mats Gustafsson och liknande namn kan syfta på:

 Mats Gustafsson (född 1964), svensk jazzsaxofonist
 Mats Gustafsson (fotbollsspelare) (född 1975), finländsk fotbollsspelare
 Mats Gustafson (modeillustratör) (född 1951), svensk modeillustratör verksam i USA
 Mats Gustavsson (sparre), (död 1419), svensk riddare och riksråd